Rolf Nilsson kan avse:
 Rolf Nilsson (fotbollsspelare) (1932–2018), fotbollsmålvakt och handbollsspelare.
 Rolf Nilsson (företagare) (1930–2015), skogrossist.
 Rolf G. Nilsson (född 1932), filmare.
 Rolf K. Nilsson (1956–2021), journalist och politiker, moderat.
 Rolf L. Nilson (född 1945), politiker, vänsterpartist.